Бимбо — значения:

 Бимбо — индонезийская вокальная группа.
 Бимбо — город в Центральноафриканской Республике.

См. также 
 Бимба